Вілліа́н

 Вілліан Боржес да Сілва (1988) — бразильський футболіст
 Вілліан Гоміш де Сікера (1986) — бразильський футболіст